Ескамбија има више значења:
 Округ Ескамбија (Алабама)
 Округ Ескамбија (Флорида)